Хамдуши — фамилия.
 Хамдуши, Адина-Мария (род. 1979) — французская шахматистка, гроссмейстер (2003) среди женщин. Тренер. 
 Хамдуши, Хишам (род. 1972) — марокканский и французский шахматист, гроссмейстер (1994).